Кузьмичи — название населённых пунктов и некоторых других географических объектов.

Белоруссия 
 Кузьмичи — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Кузьмичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Кузьмичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Кузьмичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Кузьмичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Кузьмичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Кузьмичи — деревня в Любанском районе Минской области.
 Кузьмичи — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Кузьмичи — озеро в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Кузьмичи — село в Ромненском районе Амурской области.
 Кузьмичи — посёлок в Городищенском районе Волгоградской области.
 Кузьмичи — бывший хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Кузьмичи — село в Ершичском районе Смоленской области.